Ez a lista a One Piece című animesorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Epizódlista

Első évad (1999–2001) 

Nyitódal
 – előadó: Kitadani Hiroshi (epizódok: 1 – 47)
Believe – előadó: Folder5 (epizódok: 48 - 115)

Záródal 
Memories – előadó: Otsuki Maki (epizódok: 1 – 30)
Run! Run! Run! – előadó: Otsuki Maki (epizódok: 31 – 62)

Második évad (2001) 

Nyitódal 
Believe – előadó: Folder5 (epizódok: 48 - 115)

Záródal 
Run! Run! Run! – előadó: Otsuki Maki (epizódok: 63)
 – előadó: TOMATO TSUBE (epizódok: 64 – 73)
 – előadó: Suitei Shojo (epizódok: 74 – 77)

{{Epizódlista 3/Epizód
 |epizód száma    = 66
 |epizód címe     = All-out Battle! Luffy vs. Zoro, Mysterious Grand Duel!
		
 |sugárzás1       = 2001. április 22.
}}

 Negyedik évad (2001–2002) 

Nyitódal Believe – előadó: Folder5 (epizódok: 93 – 115) 
 – előadó: The Babystars (epizódok: 116 – 168)

Záródal BEFORE DAWN – előadó: AI-SACHI (epizódok: 93 – 94)fish – előadó: The Kaleidoscope (epizódok: 95 – 106)
 – előadó: Uehara Takako (epizódok: 107 – 118)Shining ray''' – előadó: Janne Da Arc (epizódok: 119 – 130)

{{Epizódlista 3/Epizód
 |epizód száma    = 92 |epizód címe     = Alabasta's Hero! A Ballerina on the Ship!           
 |sugárzás1       = 2001. december 9.    
}}

 Ötödik évad (2002–2003) 

Nyitódal 
 – előadó: The Babystars (epizódok:

Záródal Shining ray – előadó: Janne Da Arc (epizódok: 131 – 132)Free Will – előadó: Ruppina (epizódok: 133 – 143)

 Hatodik évad (2003–2004) 

Nyitódal 
 – előadó: The Babystars  (epizódok: 116 – 168)BON VOYAGE! – előadó: Bon-Bon Blanco (epizódok: 169 – 206)

Záródal Free Will – előadó: Ruppina (epizódok: 144 – 156)FAITH – előadó: Ruppina (epizódok: 157 – 168)A to Z – előadó: ZZ (epizódok: 169 – 181)
 – előadó: shela (epizódok: 182 – 195)

 Hetedik évad (2004–2005) 

Nyitódal BON VOYAGE! – előadó: Bon-Bon Blanco (epizódok: 169 – 206)
 – előadó: BOYSTYLE (epizódok: 207 – 263)

Záródal DREAMSHIP – előadó: Ikuta Aiko (epizódok: 196 – 206)
 – előadó: Tackey & Cubasza (epizódok: 207 – 228)

 

 Nyolcadik évad (2005–2006) 

Nyitódal 
 – előadó: BOYSTYLE (epizódok: 207 – 263)

Záródal 
 – előadó: Tackey & Cubasza (epizódok: 229 – 230)
 – előadó: ASIA ENGINEER (epizódok: 231 – 245)Dear friends – előadó: TRIPLANE (epizódok: 246 – 255)
 – előadó: TVXQ (epizódok: 256 – 263)

 Kilencedik évad (2006–2007) 

Nyitódal BRAND NEW WORLD – előadó: D-51  (epizódok: 264 – 278)
 – előadó: az első 7 Szalmakalap kalóz szeijúje (epizódok: 279 – 283)Crazy Rainbow – előadó: Tackey & Cubasza (epizódok: 284 – 325)Jungle P – előadó: 5050 (epizódok: 326 – 335)

Záródal ADVENTURE WORLD – előadó: Delicatessen (epizódok: 264 – 278)Family – előadó: az első 7 Szalmakalap kalóz szeijúje (epizódok: 279 – 283)

 Tizedik évad (2008) 

Nyitódal Jungle P – előadó: 5050 (epizódok: 337 – 372)
 – előadó: TVXQ (epizódok: 373 – 381)

 Tizenegyedik évad (2008–2009) 

Nyitódal 
 – előadó: TVXQ (epizódok: 382 – 394)Share The World – előadó: TVXQ (epizódok: 395 – 425)

 Tizenkettedik évad (2009) 

Nyitódal Share The World – előadó: TVXQ (epizódok: 395 – 425)Kaze o Szagasite (風をさがして; Hepburn-átírással: Kaze o Sagashite?) – előadó: Yaguchi Mari és Straw Hat (epizódok: 426 – 458)

 Tizenharmadik évad (2009–2010) 

Nyitódal Share The World – előadó: TVXQ (epizódok: 395 – 425)
 – előadó: Yaguchi Mari és Straw Hat (epizódok: 426 – 458)

 Tizennegyedik évad (2010–2011) 

Nyitódal One Day – előadó: THE ROOTLESS (epizódok: 459 – 492) Fight Together''' – előadó: Amuro Namie (epizódok: 493 – 516)

Tizenötödik évad (2011–2012) 

Nyitódal 
 – előadó: Kitadani Hirosi (epizódok: 517 – 590)

Tizenhatodik évad (2013–2014) 

Nyitódal 
 – előadó: Kitadani Hirosi (epizódok: 517 – 590)
 - előadó: Shinzato Kōta (epizódok: 591 – 628)

Tizenhetedik évad (2014–2016) 

Nyitódal 
 – előadó: AAA (epizódok: 629 – 686)
 - előadó: GENERATIONS from EXILE TRIBE (epizódok: 687 – 746)

Tizennyolcadik évad (2016–2017) 

Nyitódal 
 – előadó: Kitadani Hirosi és Kishidan (epizódok: 747 – 806)

Tizenkilencedik évad (2017-2019) 

Nyitódal 
 – előadó: Kitadani Hirosi és Kishidan (epizódok: 747 – 806)
 - előadó: Amuro Namie (epizódok 807 - 855)
 - előadó: V6 (epizódok 856 - 891)

Huszadik évad (2019-) 

Nyitódal 
 - előadó: Kitadani Hiroshi (epizódok 892 - 934)
 - előadó: Da-iCE (epizódok: 935 - 999; 1001 - 1004)
 – előadó: Kitadani Hiroshi (epizód: 1000)
 - előadó: I Don't Like Mondays (epizódok: 1005 - 1027; 1031 - )
 - előadó: Ado (epizódok: 1028 - 1030, SP-4) (csak Japánban)

TV special

Original Video Animations

Jegyzetek

Források 

Epizod
One Piece